Dos destructores de la Armada Imperial Japonesa y uno de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón han recibido el nombre :

 El Kikuzuki, de la Clase Asakaze, activo desde 1907, reclasificado como dragaminas en 1928 y renombrado W-12 en 1930.
 El Kikuzuki, de la Clase Mutsuki, activo desde 1926 y hundido en 1942.
 El Kikuzuki (DD-165), de la Clase Takatsuki, activo desde 1968 hasta 2003.